

Населені пункти та їхні частини
 Зґода — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зґода — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Зґода — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Зґода — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Зґода — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Згода (Зґода) — село в гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Зґода — село в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Зґода — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Зґода — частина міста Свентохловіце в Сілезькому воєводстві
 Зґода — частина села Плецька-Домброва в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Зґода — частина села Шевце в гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства
 Зґода — осада в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Згода

Примітки